

Anno 
 1904 – (MCMIV in numeri romani) è un anno bisestile del XX secolo 
 1904 a.C.

Matematica 
 1904 (numero) – numero naturale

Astronomia 
 1904 Massevitch – asteroide della fascia principale del sistema solare